Paul Kelly může být:

 Paul Kelly (herec) (1899–1956) – americký herec
 Paul Kelly (matematik) (1915–1995) – americký matematik
 Paul Kelly (americký hudebník) (* 1940) – americký hudebník
 Paul Kelly (novinář) (* 1947) – australský novinář
 Paul Kelly (australský hudebník) (* 1955) – australský hudebník
 Paul Kelly (irský hudebník) (* 1957) – irský hudebník
 Paul Austin Kelly (* 1960) – americký zpěvák
 Paul Kelly (režisér) (* 1962) – anglický filmový režisér, hudebník a fotograf
 Paul Kelly (fotbalista) (* 1969) – australský fotbalista